Коното́п () — поширена слов'янська власна назва, має значення «заболочена, непроїзна місцина». У контексті також може вживатися як «загальна назва далекого, глухого місця, провінції».

Топонім

Місто:
 Конотоп — місто в Україні, районний центр Сумської області

Села:
 Конотоп — Хмельницька область, Шепетівський район
 Конотоп — Чернігівська область, Городнянський район

Конотоп — село Рудської сільради Іванівського району Берестейської області
 Конотоп — село Бобриківської сільради Пінського району Берестейської області
 Конотоп — село Голівчицької сільради Наровлянського району Гомельської області

Конотоп — село в гміні Кольсько Новосольського повіту Любуського воєводства
 Конотоп — село в гміні Дравсько-Поморське Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Конотоп — село в гміні Дравно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства

Конотоп — село в Кромському районі Орловської області

Інше 
 Конотоп — авіабаза в однойменному місті України
 Конотоп — вагонне депо в однойменному місті України
 Конотоп — локомотивне депо в однойменному місті України
 Конотоп — залізнична станція Конотопської дирекції Південно-Західної залізниці в однойменному місті України
 Конотоп (U150 «Конотоп») — колишня назва ракетного катера «Тбілісі» проекту 206МР
 Конотоп — пункт контролю через державний кордон України на кордоні з Росією в однойменному місті України
 Конотоп — роман Василя Кожелянка в жанрі альернативної історії
 Конотоп — місцева назва спориша звичайного

Прізвище 
 Конотоп Аліна Володимирівна
 Конотоп Георгій Петрович
 Конотоп Яна Олександрівна

Див. також 
 Конотопа
 Конотопи